Breemen ist der Familienname folgender Personen:

 Henk van den Breemen (* 1941), niederländischer General
 Piet van Breemen (1927–2021), niederländischer Jesuitenpater, Theologe, Philosoph, Novizenmeister und Exerzitienleiter
 Rosalie van Breemen (* 1966), niederländisches Model, Moderatorin und Journalistin

Siehe auch:
 Brehmen
 Bremen (Begriffsklärung)